«Река» — тверская рок-группа, участник фестиваля «Нашествие» в 2010 году, премии «Чартова дюжина» в 2011 году. Самая известная песня - 

Автором большинства стихов и музыки «Реки», а также бессменным солистом группы и одним из её основателей является Михаил «Майк» Жигачёв.

Возникновение группы 

История группы начинается в городе Твери в 1995 году.
   
Днём рождения группы считается 14 апреля, когда состоялся первый концерт. Ключ истока «Реки» забил благодаря Александру Родионову, питерскому другу Майка. Приехав в Тверь, он нашёл место для репетиций в Тверском колледже культуры и помог организовать первый концерт. Вместе они нашли музыкантов и представили программу «В маленьком городе».

Первые записи 

Первой студийной записью стала песня «Всё нормально», которая была записана в студии при тверском Театре молодёжи. С 2001 по 2006 год в студии Виктора Орла в Торжке были записаны семь студийных : «Всё нормально», «Здравствуй, любовь», «Прости моё неспокойствие, небо», «Всё,что мы знали (Это…)», «Самим собой», «Нет пути назад (На крылах лебедей…)», «Со мной». Эти песни часто звучали в тверских эфирах «НАШЕГО радио», вошли в сборники песен тверских музыкантов «НАШИ! Высота первая» (2002), «НАШИ! Высота вторая» (2003) и «НАШИ! Высота третья» (2004). Группа также участвовала в презентации данных сборников.

Формирование состава

Состав группы с момента её создания многократно менялся, а в 2004 году «Река» пережила настоящий кризис. Концерт 26 июня 2004 года, в День города Твери, «Река» отыграла с сессионными музыкантами и стала дуэтом. В том же году к группе присоединился барабанщик Алексей Шишов.

В 2006 году в группу пришли Александр Паньшин и Дмитрий Зайденберг, и коллектив окончательно сложился - группа обрела состав, в котором выступает и поныне. Множество концертов в Рязани, Москве, Санкт-Петербурге, Твери и разных городах Тверской области, а также постоянные репетиции и отладка звука приносят свои плоды - музыканты великолепно взаимодействуют на сцене, чувствуют друг друга, и их музыка звучит слаженно и гармонично.

2010 

2010 год стал переломным в жизни группы.

Весной «Река» отметила своё 15-летие в тверском клубе «От заката до рассвета», собрав музыкантов, когда-то игравших в группе, и подарив поклонникам несколько новых песен.

В конце мая группа при активной поддержке фанатов попала в десятку тверских групп-претендентов на участие в фестивале «Нашествие», а 6 июня выступила на pre-фесте, где и была отобрана жюри для выступления на «Нашествии» 2010 года. Музыкантам было предложено записать пару песен, и ребята засели в студии. Была записана новая песня «Водка-трава», а хит «Всё нормально» обрёл новое звучание.

26 июня «Река» выступила на главной сцене хиппи-фестиваля «Чаща всего» в Подосинках Московской области, где получила очень тёплый приём слушателей. 

27 июня группа должна была выступить на международном фестивале   в Угличе, но за пару часов до выступления сцена была напрочь разнесена мощным ураганом, и выступление не состоялось.

Утром 9 июля «Река» выступила на Альтернативной сцене фестиваля «Нашествие» в рамках Тверского блока.

28 октября песня «Всё нормально»  в ротации «НАШЕГО радио» и несколько недель была претендентом в еженедельном хит-параде «Чартова дюжина».

6 ноября в рамках рок-фестиваля группа выступила в питерском клубе-музее «Котельная "Камчатка"».

2011 
5 марта 2011 года «Река» приняла участие в церемонии «Чартова дюжина. Top 13», проводимой в СК «Олимпийский» радиостанцией «НАШЕ радио».

15 апреля группа выступила в Санкт-Петербургском международном мотосалоне IMIS 2011 в рамках II Международного форума общественных объединений и мотоклубов.

16 июня в ротации «НАШЕГО радио»  песня «Прости моё неспокойствие, небо», записанная в новом звучании.

25 июня группа выступила на сцене девятнадцатого фестиваля , более известного как «Мотоярославец».

26 июня «Река» получила очень тёплый приём слушателей на фестивале «Окна открой!» в СКК «Петербургский»:

10 июля «Река» выступила на Позитивной сцене фестиваля «Нашествие».

В октябре 2011 года группу покинул бас-гитарист Дмитрий Зайденберг.

18 ноября в ротации «НАШЕГО радио»  песня «Даром».

В конце 2011 года в группу пришёл новый бас-гитарист Роман Горлов.

2012 

30 июня группа выступила на сцене юбилейного 20-го фестиваля , более известного как «Мотоярославец».

7 июля «Река» отыграла получасовой сет на сцене "Неформат" фестиваля «Нашествие».

11 августа «Река» приняла участие в Санкт-Петербургском рок-фестивале новой волны рок-музыки  .

31 августа барабанщик Алексей Шишов, игравший в группе 6 лет, объявил о своём уходе.

Сегодня 

На сегодняшний день группа имеет большой музыкальный материал, множество концертных и фестивальных записей, более сотни песен. Сейчас группа активно выступает в московских и питерских клубах, в основном это совместные концерты с различными группами. В записи песен и некоторых концертах также принимают участие сессионные музыканты Сергей «Маэстро» (клавишные, аккордеон), играющий в тверской группе «Пойдём с нами» («ПСН»), и питерский барабанщик Александр Пушкин.

Лирика

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Старый официальный сайт группы (с текстами песен)

Рок-группы России
Музыкальные коллективы Твери